Caccia alla volpe (Flambards) – romanzo del 1967 di K. M. Peyton
Nella casa di Flambards (Flambards) – miniserie televisiva britannica basata sul romanzo (e sui suoi seguiti) trasmessa nel 1979